Mester Zsolt (1929–2002) regényíró, orvosi szakíró
 Mester Zsolt (1961) régész, barlangkutató, egyetemi tanár

Jegyzetek